Irlberg ist der Name folgender Orte:
 Irlberg (Altfraunhofen), Ortsteil der Gemeinde Altfraunhofen, Landkreis Landshut, Bayern
 Irlberg (Anger), Ortsteil der Gemeinde Anger, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Irlberg (Konzell), Ortsteil der Gemeinde Konzell, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern